Oesterheld ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Oesterheld (1872–1951), deutscher Unternehmer und Gründer der Fulgurit-Werke Luthe
 Barbara Oesterheld (1951–2009), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Conrad Wilhelm Oesterheld (1816–1893), kurhessischer Landtagsabgeordneter 
 Erich Oesterheld (1884–1920), deutscher Verleger und Publizist
 Falk Oesterheld (* 1943), deutscher politischer Beamter
 Héctor Germán Oesterheld (1919–1976), argentinischer Journalist und Schriftsteller
 Karl-Adolf Oesterheld, deutscher Konsul und Inhaber der Fulgurit-Werk Luthe
 Lisa F. Oesterheld (* 1957), Autorin geistlicher Lyrik
 Richard Oesterheld (1880–nach 1945), deutscher Richter

Oesterheld bezeichnet
 Villa Oesterheld, auch Villa Lösekann oder Villa Bleinroth genannt, um 1900 in Seelze errichtetes Wohngebäude, siehe Hannoversche Straße 64

Siehe auch:
 Oesterhelt